Els esports olímpics es disputen als Jocs Olímpics d'Estiu i als d'Hivern. Els Jocs Olímpics d'Estiu de 2020 van incloure 33 esports; els Jocs Olímpics d'Hivern de 2022 van incloure set esports. Cada esport olímpic està representat per un organisme de govern internacional, és a dir, una Federació Internacional (FI).

A més, en antigues edicions dels Jocs Olímpics van participar diversos esports que ja no formen part del programa olímpic.

També hi ha hagut diversos esports de demostració, inclosos dins del calendari olímpic amb intenció de promoure l'esport en qüestió, però que no formaven part del programa oficial. Alguns d'aquests esports foren posteriorment acceptats, però no tots.

Jocs Olímpics d'estiu

Programa actual 
Els esports següents (o disciplines d'un esport) conformen el programa oficial dels Jocs Olímpics d'Estiu actual i descatalogat i s'enumeren per ordre alfabètic segons el nom utilitzat pel COI. Els esports suspesos formaven part del programa dels Jocs Olímpics d'Estiu com a esports oficials, però ja no són en el programa actual. Les xifres de cada cel·la indiquen el nombre de proves de cada esport disputades en els respectius Jocs.
(d) = esport de demostració

 Aquàtics –  Basquetbol –  Canotatge/Caiaquisme –  Ciclisme de competició –  Gimnàstica –  Voleibol –  Eqüestre –  Lluita –  Beisbol i Softbol –  Karate

Esports de demostració

Jocs Olímpics d'hivern

Programa actual 
(d) = esport de demostració

 Patinatge –
 Esquí –
 Bobsleigh

Esports de demostració 
 Bandy (1952)
 Eisstock (1936, 1964)
 Patrulla militar (1928, 1936 i 1948)
 Skijöring (1928)
 Trineu amb gossos (1932)
 Esquí de velocitat (1992)
 Pentatló d'hivern (1948)
 Esquí ballet (1988 i 1992)

Esports reconeguts pel COI 
A més dels esports que formen part del programa olímpic n'hi ha una sèrie que són reconeguts pel COI i que segueixen la carta olímpica. Aquest esports podrien ser incorporats en futurs Jocs mitjançant la votació dels membres del COI.

L'11 de juliol de 2005 es votà eliminar del programa olímpic per als Jocs Olímpics del 2012 el beisbol i el softbol. (reafirmat el 19 de febrer de 2006).

Aquests esports són:

Notes

Referències

Enllaços externs 
 Informes olímpics oficials 
 Diccionari d'esports olímpics del TERMCAT
 Web del COI